Памела «Пэм» Феррис (; род. , , ФРГ) — валлийская актриса. Наиболее известна ролями Ма Ларкин в телесериале «Нежные майские цветы», Лоры Тайм в телесериале «Розмари и Тайм», и Марджори Дурсль в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана».

Биография

Ранние годы 
Феррис родилась в Нижней Саксонии, ФРГ в то время, когда её отец служил в ВВС Великобритании. Своё детство актриса провела в деревне Аберкенфиг, расположенной в округе Бридженд, Уэльс.

Отец, Фред Феррис, был полицейским, мать, Энн Перкинс, заведовала семейной пекарней. Её семья эмигрировала в Новую Зеландию, когда ей было тринадцать лет. Феррис вернулась в Великобританию в возрасте двадцати лет.

Карьера 
В молодые годы Феррис играла в театре Mercury в Окленде.

В 1991 году Феррис исполняет роль Ма Ларкин в сериале «Нежные майские цветы», который приносит ей большую известность. Также играла в других телевизионных сериалах, в том числе «Конни», «Не апельсинами едиными…», «Там, где сердце», «Розмари и Тайм» и др.

В 1996 году Пэм сыграла жестокую миссис Транчбол в фильме «Матильда». В 2004 году появилась в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» в роли зловредной тётушки Мардж.

Она также выступала в спектаклях для BBC Radio 4.

В 2008 году она сыграла миссис Дженерал в телесериале «Крошка Доррит». В 2009 году она появилась в финальной серии комедии «Гэвин и Стейси». В 2011 сыграла роль Бабы в сериале «Лютер».

Личная жизнь 
Проживает в деревне Элхем, графство Кент. С 1986 года замужем за актёром Роджером Фростом. Детей у них нет. Является вегетарианкой.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Актёры Великобритании
Активисты вегетарианского движения
Актрисы озвучивания Великобритании